Kōhei Kudō ist der Name folgender Personen:

* Kōhei Kudō (Fußballspieler) (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Kōhei Kudō (Snowboarder) (* 1990), japanischer Snowboarder